Karl Buzengeiger steht für:
 Carl Buzengeiger (1771–1835), deutscher Mathematiker, Mineraloge und Hochschullehrer
 Karl Buzengeiger (Jurist) (1872–1948), deutscher Jurist